Der Verschwender steht für:

 Der Verschwender, 
 Der Verschwender (1917), zweiteiliger, österreichischer Stummfilm von Jakob und Luise Fleck
 Der Verschwender (1953), österreichischer Spielfilm von Leopold Hainisch 
 Der Verschwender (1964), österreichischer Spielfilm von Kurt Meisel
 Der Verschwender (1984), österreichischer Fernsehfilm von Ernst Wolfram Marboe

Siehe auch:
 Der arme Verschwender, Exilroman von Ernst Weiß (1936)